Epiacanthus är ett släkte av insekter. Epiacanthus ingår i familjen dvärgstritar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Epiacanthus